Michel Renaud ist der Name folgender Personen:

* Michel Renaud (Politiker) (1812–1885), französischer Politiker, Deputierter und Senator
 Michel Renaud (Journalist) (1945–2015), französischer Journalist und Opfer des Anschlag auf Charlie Hebdo